Walser est un nom de famille, avec plusieurs origines. Il peut provenir de Waldser, soit les racines germaniques Wald + asc + hari « (celui qui) commande (waldan) et nourrit (asca) l'armée (hari ou heri) des Hommes ». Il peut aussi provenir de Wallis + er, soit celui originaire du Valais (en allemand : ).

Les Walser sont aussi un peuple paysan germanophone, qui a migré par étapes vers les hautes contrées alpines, en Suisse, en Autriche, en Italie et en France. Il aurait obtenu sa dénomination tardive après avoir résidé et s'être en partie implanté dans le haut Valais.

Le walser ou haut-valaisan est la langue germanique de ce peuple.

Patronyme 
 Emma Shannon Walser (1929-2021), magistrate libérienne, première femme juge de l'histoire du pays ;
 Céline Walser (1998-), joueuse de squash suisse ;
 Martin Walser (1927-), écrivain allemand ;
 Robert Walser (1878-1956), écrivain suisse ;
 Robert Walser (1958-), musicologue américain.

Homonymie de patronyme